

Personnalités 

 Doc Holliday (1851-1887), criminel américain ;
  : pseudonyme de plusieurs auteurs américains ;
  :
 Jennifer Holliday (née en 1960), chanteuse américaine ;
 Jennifer Holliday (née en 1964), joueuse de softball australienne ;
 Judy Holliday (1921-1965), actrice américaine ;
 Karen Holliday (née en 1966), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Liane Holliday Willey (née en 1959), auteur américaine ;
 Matt Holliday (né en 1980), joueur américain de baseball ;
 Polly Holliday (née en 1937), actrice américaine ;
 Rob Holliday (né en 1979), musicien britannique ;
 Tess Holliday (née en 1985), mannequin américain ;
 Trindon Holliday (né en 1986), joueur de football américain et athlète américain.

Personnages de fiction 
 The Amazing Mrs. Holliday, film américain de Jean Renoir et Bruce Manning, 1943 ;
 Holly Holliday, personnage récurrent de la série télévisée américaine Glee.

Sciences 
 Jonction de Holliday, jonction mobile entre quatre brins d'ADN.

Toponyme 

 Holliday, un village du comté de Monroe, dans le Missouri.
 Holliday, une petite ville du comté d'Archer au Texas.

Voir aussi